Anelasmocephalus oblongus is een hooiwagen uit de familie kaphooiwagens (Trogulidae). De wetenschappelijke naam van Anelasmocephalus oblongus gaat terug op Sørensen.

Kaphooiwagens